Куцка — фамилия. Известные носители:

 Куцка, Петер (1923—1999) — венгерский поэт, прозаик, критик, составитель антологий, киносценарист, редактор книг и журналов.
 Куцка, Юрай (род. 1987) — словацкий футболист, полузащитник. Игрок итальянского клуба «Дженоа» и сборной Словакии.